Un alveare d'avventure per l'ape Magà (Honeybee Hutch) è la riedizione del 1995 ad opera della statunitense Saban Entertainment di due serie anime giapponesi: Le avventure dell'Ape Magà e il suo seguito Il ritorno dell'Ape Magà. Gli originali 117 episodi sono stati rimontati e ridotti a 65, alleggerendo nel contempo le trame ed eliminando le scene più crude. L'adattamento italiano di questa versione è stato trasmesso per la prima volta nel 1997 su Italia 1 e successivamente ritrasmessa molte volte in replica.

In precedenza, fra gli anni settanta e la metà degli anni novanta, in Italia ne era stata trasmessa (da varie reti locali e syndication televisive) la versione originale giapponese.

Trama
Quando l'alveare dell'Ape Regina viene attaccato dalle vespe, solo un uovo si salva. Il piccolo Magà, viene allevato da una mamma bombo, ma, quando scopre che sua madre è l'Ape Regina, si mette alla sua ricerca e dopo tantissime avventure e molti amici nel corso del suo viaggio riuscirà a trovare e salvare sua madre, ritrovando anche sua sorella Alli.

Riedizione e adattamento americano 
Gli originali 91 episodi della prima serie e 26 della seconda, nell'adattamento statunitense sono trasformati, grazie a diversi tagli, in 65 episodi. Anche molti cartoni americani per bambini trasmessi in syndication duravano 65 episodi in quanto ciò permetteva la trasmissione per 13 settimane (poco più di tre mesi).

L'assetto drammatico e tragico della versione originale fu in buona parte modificato con questo riadattamento americano, cambiando molti finali ed eliminando quasi tutte le scene più crude. Nell'adattamento americano continuano ad essere mostrate le difficoltà, costituite spesso dalle varie lotte per la sopravvivenza nel regno degli insetti, ma con un taglio più alleggerito per via dell'eliminazione delle scene più crude, salvo alcune eccezioni, e più drammatiche, pur facendo permanere un "livello base", costituite anche dalle morti di alcuni personaggi. Queste ultime, in diversi casi, anche grazie a dei rimontaggi, nell'adattamento americano, passano come ferite che guariscono, mostrando costantemente, salvo alcuni casi, un lieto fine.

Anche la colonna sonora fu modificata, con nuove musiche composte da Shuki Levy e Kussa Mahchi. È stata utilizzata una sigla di apertura americana, di cui titolo e cantante non sono accreditati; la sigla di chiusura è una versione strumentale della stessa, con immagini diverse.

Edizione italiana
Nella versione italiana il genere dell'ape Magà è stato riportato al maschile, così come nella serie originale e in quella americana, dopo che era stato cambiato in femminile nell'adattamento italiano della versione originale giapponese.

Sigle italiane
 La sigla italiana della serie, Un alveare d'avventure per l'ape Magà, andata in onda su Italia 1 e Boing, è cantata da Cristina D'Avena.
 Su Fox Kids, canale di Sky Italia, è andato in onda un adattamento italiano della sigla USA, cantato da un coro di bambini.

Edizione home video
In Italia sono stati pubblicati da EXA Cinema e One Movie 12 DVD della serie contenenti i primi 37 episodi, con il titolo L'Ape Magà. I DVD sono divisi in tre "stagioni" da quattro dischi l'una; ogni stagione è stata pubblicata prima in DVD separati e poi in un'unica confezione che raccoglie i quattro DVD.

Personaggi e doppiatori

Episodi

Note

Collegamenti esterni 
 

Ape Magà